

Araldica e vessillologia
 Corvo – figura dell'araldica
 Stendardo del corvo – vessillo utilizzato da diversi capitani vichinghi tra il IX, X e XI secolo

Biologia
 Corvo – genere di uccelli

Geografia

Italia 
 Corvo – quartiere sito alla periferia sud di Catanzaro (Calabria)
 Capo Corvo – promontorio sul Mar Ligure
 Lago Corvo – lago della Val d'Ultimo (Trentino-Alto Adige)
 Monte Corvo – montagna del Gran Sasso

Portogallo 
 Corvo – isola e comune portoghese della Regione Autonoma delle Azzorre
 Miranda do Corvo – municipio portoghese del distretto di Coimbra

Persone
Don Bartolomeo Corvo – prelato della Congregatio Clericorum Regularium S. Pauli
Francesco Corvo – barone napoletano
Lucio Aquillio Corvo – politico e militare romano
 Lucio Fulvio Corvo – politico romano
 Marco Valerio Corvo (in latino Marcus Valerius Corvus; 371 a.C. – 271 a.C.) – generale e politico romano, esponente della gens Valeria
 Marco Valerio Massimo Corvo o Corvino (latino : Marcus Valerius Maximus Corvinus; fl. III secolo a.C.) – figlio di Massimo Valerio Corvo, generale e politico romano, esponente della gens Valeria
 Marco Valerio Messalla Corvo o Corvino (latino: Marcus Valerius Messalla Corvinus; 64 a.C. – 8) –  militare e scrittore romano, patrono della letteratura e delle arti, esponente della gens Valeria
 Massimo Corvo – attore, doppiatore e dialoghista italiano
 Max Corvo – militare statunitense di origine italiana
 Nicola Corvo – avvocato, drammaturgo e poeta italiano

Altro 
 Corvo – congegno di abbordaggio navale utilizzato dai Romani
 Corvo – costellazione
 Corvo – famiglia nobile napoletana
 Corvo –  famiglia nobile piemontese
 Corvo – personaggio e protagonista del fumetto Il corvo
 Corvo Vini – azienda vinicola siciliana

Pagine correlate
 Il corvo
 Corva
 Corvaia